

Personnalités 
Michalet est le nom de 2 personnes :
 Eugène Michalet (1829-1862), un botaniste français.
 Charles-Albert Michalet (1938-2007), un économiste français.